Николай Андреевич Каменский (,  — 21 июля 2017, там же) — советский прыгун с трамплина, выступавший в 1950—1960-х годах. Заслуженный мастер спорта СССР (1956).

Карьера 
Международная известность пришла к Каменскому в новогодние дни 1956 года, когда он выиграл Турне четырёх трамплинов. Ни на одном из четырёх этапов советский спортсмен не попал в первую тройку, однако из первой семёрки ни разу не выпадал. Через год Каменский выиграл один этап Турне, а ещё на двух стал вторым, но провал в Оберсдорфе оставил его за чертой призёров. В 1958 году москвич выиграл Хольменколленские игры. После первого прыжка на нормальном трамплине Олимпиады в Скво-Вэлли Каменский шёл третьим, но по итогам второго отступил на одну позицию. На чемпионате мира 1962 года советский прыгун стал вторым, уступив Хельмуту Рекнагелю. На второй и последней для себя Олимпиаде, Инсбрукской, Каменский не сумел попасть в первую десятку ни на одном из трамплинов.

Примечания

Ссылки 
 
 

Прыгуны с трамплина по алфавиту
Прыгуны с трамплина СССР
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 1960 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 1964 года
Заслуженные мастера спорта СССР